Finn Helgesen (1919-), patineur de vitesse norvégien ;
 Gunn Marit Helgesen (1958-), femme politique norvégienne.